

Значення 
 Призначення — роль, завдання кого-, чого-небудь у житті, існуванні.
 Призначення — розпорядження на право заміщення якоїсь посади, на зачислення куди-небудь.

Твори 
 Призначення — австралійський науково-фантастичний драматичний трилер 2014 року від режисерів, продюсерів і сценаристів Майкла і Пітера Спіріґів.
 Призначення — радянський комедійний мелодраматичний художній телефільм, поставлений у 1980 році режисером Сергієм Колосовим за однойменною п'єсою Олександра Володіна 1963 року.
 Призначення — радянський чорно-білий чотирисерійний художній телефільм 1973 року, знятий ТО «Екран».
 Призначення: Нор'Дирен - науково-фантастичний роман американської письменниці .